Türkis steht für:

 Türkis (Farbe), Farbe zwischen Grün und Blau
 Türkis (Mineral), wasserhaltiges Kupfer-Aluminium-Phosphat

Siehe auch: